Lafayette County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lafayette County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 93000085
 Lafayette County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 77000791
 Lafayette County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 70000339
 Lafayette County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 78000114